Gai Marci Fígul I, cònsol romà el 162 aC
 Gai Marci Fígul II, cònsol romà el 64 aC
 Gai Marci Fígul, jurista romà